Runinskrift U 276 är en runsten som är uppställd i ett vägskäl i Klockbacka i närheten av gamla Löwenströmska lasarettet, Upplands Väsby. Stenen beräknas vara från 1000-talet e.Kr. Personen som ristade stenen har fått göra en korrigering i efterhand, ordet "och" finns på ett ställe inristat utanför ormslingan. Enligt infotavlan tillhör personerna på stenen, U 273 och U 277 samma släkt.

Inskrift

Se även 
Alfabetisk lista över runinskrifter
Lista över Upplands runinskrifter
Sverige under vikingatiden
Sverige under äldre medeltiden

Källor 
 Riksantikvarieämbetets tavla på plats
 Upplands Väsby hembygdsförening
Samnordisk runtextdatabas (2014-09)

Upplands runinskrifter
Runinskrifter i Upplands Väsby kommun